A 2014. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 1000 méteres versenyszámát február 13-án rendezték. A verseny helyi idő szerint 18 órakor, magyar idő szerint 15 órakor kezdődött. Az aranyérmet a kínai  nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N01000